Marienfließ eller Marienfliess kan syfta på:

 Marienfließ, Pommern – en by och centralort i landskommun i nordvästra Polen
 Marienfliess – en kommun i Landkreis Prignitz i delstaten Brandenburg